Svarta Göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarta Göl (Bergunda socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Svarta Göl (Hälleberga socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (3,92 ha)
Svarta Göl (Skirö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn